Caxias (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
 Caxias (Maranhão), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
 Caxias (Rio de Janeiro), een (achter)wijk van Rio de Janeiro
 Caxias do Sul (gemeente), een stad in de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul
 Caxias (Oeiras), een plaats en freguesia in de Portugese gemeente Oeiras